Levski Sofia (Bulgaars: ПФК Левски София) is een voetbalclub uit Bulgarije. De club is een van de meest succesvolle voetbalclubs van het land en kwalificeerde zich daardoor ook regelmatig voor Europees voetbal. Verder dan de kwartfinale van de voormalige Europacup II en de UEFA Cup wist de club tot op heden niet te komen in Europa.

Erelijst 
 Landskampioen 26x
1933, 1937, 1942, 1946, 1947, 1949, 1950, 1953, 1965, 1968, 1970, 1974, 1977, 1979, 1984, 1985, 1988, 1993, 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2006, 2007, 2009
 Beker van Bulgarije 26x
1942, 1946, 1947, 1949, 1950, 1956, 1957, 1959, 1967, 1970, 1971, 1976, 1977,1982, 1984, 1986, 1991, 1992, 1994, 1998, 2000, 2002, 2003, 2005, 2007, 2022

Naamsveranderingen 
 1914: Opgericht als Vassil Levski
 1949: Dinamo Sofia
 1957: Levski Sofia
 1969: fusie met FD Spartak Sofia → DFS Levski-Spartak Sofia
 1985: Vitosha Sofia
 1989: Levski Sofia

In Europa 

Levski Sofia speelt sinds 1958 in diverse Europese competities. Hieronder staan de competities en in welke seizoenen de club deelnam:
 Champions League (8x)
1993/94, 2000/01, 2001/02, 2002/03, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10
 Europacup I (7x)
1965/66, 1970/71, 1974/75, 1977/78, 1979/80, 1984/85, 1988/89
 Europa League (9x)
2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20
 Europa Conference League (1x)
2022/23
 Europacup II (11x)
1967/68, 1969/70, 1971/72, 1976/77, 1986/87, 1987/88, 1991/92, 1992/93, 1996/97, 1997/98, 1998/99
 UEFA Cup (17x)
1972/73, 1975/76, 1978/79, 1980/81, 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1989/90, 1994/95, 1995/96, 1999/00, 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2004/05, 2005/06, 2008/09
 Donau Cup
1958

Bijzonderheden Europese competities:

'UEFA Club Ranking: 293 (01-10-2021)

Eindklasseringen

Selectie 2018-2019

Bekende (oud-)spelers

Externe links 
  Officiële website
 LevskiSofia.info